Amerikai Egyesült Államok
Averill (Minnesota)
Averill (Vermont)
Averill Park (New York)